Yùlín (玉林) est une ville de la région autonome du Guangxi en République populaire de Chine.
 Aéroport de Yulin Fumian
 Yúlín (榆林) est une ville de la province du Shaanxi en République populaire de Chine.
 Yulin (榆林海军基地) est le nom donné à la base de sous-marins de Hainan, située au sud de l'île de Hainan.
 Grottes de Yulin (榆林窟), sur le Xian de Guazhou, dans la province du Gansu, en République populaire de Chine.